sennik – zbiór snów
 Sennik – wieś w Bułgarii
 Sennik – album polskiej grupy muzycznej Mikromusic